Jiang est un grade militaire utilisé dans certaines armées asiatique.

Jiang évoque différentes personnes :
 Xian de Jiang
 Jiang (famille)
 Jiang Fenfen (1997-), athlète handisport chinoise
 Jane Jiang (née en 1955), ingénieure chinoise
 Jiang Qing (1914-1991), femme politique chinoise, épouse de Mao Zedong
 Jiang Ranxin (2000-), tireuse sportive chinoise
 Jiang Shiquan (1725-1785), écrivain chinois
 Jiang Xinyu (1999-), joueuse de tennis chinoise
 Jiang Yanyong (1931-2023), médecin chinois
 Jiang Zemin (1926-2022), président de la république populaire de Chine de 1993 à 2003

Voir aussi